een kavel
het gebied van een jurisdictie (of een deel ervan), zoals:
een deelstaat
een provincie
een gemeente 
enz.